Catraca
Catraca (ave)
Catraca (símbolo)
Ou ainda:
Revolta da Catraca

Desambiguação